Léglise épiscopalienne Saint-Philippe (en ) est une église historique de Tucson, en Arizona.

Elle a été construite en 1936 par l'architecte  et ajouté au registre national des lieux historiques en 2004.

Liens externes 
 

Église en Arizona
Église de l'Église épiscopalienne aux États-Unis
Tucson
Église inscrite au Registre national des lieux historiques
Registre national des lieux historiques à Tucson
Registre national des lieux historiques en 2004
Bâtiment à Tucson